Battaglia di Benevento (275 a.C.) – parte delle guerre pirriche
 Battaglia di Benevento (214 a.C.) – il proconsole Tiberio Sempronio Gracco sconfisse il comandante cartaginese Annone (figlio di Bomilcare).
 Battaglia di Benevento (212 a.C.) – dove il console Quinto Fulvio Flacco ottenne una vittoria sulle forze cartaginesi comandate da Annone (figlio di Bomilcare) 
 Battaglia di Benevento (1266) – parte delle lotte tra guelfi e ghibellini
 La battaglia di Benevento – romanzo storico